Nako est un terme pouvant faire référence à :

Personne
 Nakon ou Nako (), chef des Abodrites, fondateur de la dynastie des Nakonides, père de Mistivoï ;
 Nako Mizusawa (née en 1993), mannequin et actrice japonaise ;
 Nako Yabuki, chanteuse japonaise des groupes HKT48 et IZ*ONE.

Toponyme

Nako, la commune rurale et le chef-lieu du département homonyme ;
 Nako, département de la province de Poni.

Île Nako, île de la mer de Baffin de l'archipel d'Upernavik.

Nako, village himalayen de l'Himachal Pradesh ;
 Lac Nako, lac du district de Kinnaur.

Fiction
 Nako, personnage du manga Cat Street ;
 Nako Oshimizu, personnage du manga Hanasaku Iroha ;
 Nako, personnage du manga Max Lovely! ;
 Courage Nako !, manga japonais.

Homonymie
Homonymie de toponyme